Pietz est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Allan Pietz (1925-2021), homme politique canadien en Ontario
Amy Pietz (né en 1969), actrice et productrice américaine
 (né en 1951), historien et activiste américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme